Deval est le nom d'une famille qui a notamment donné une dynastie de jeunes de langues, de drogmans et de consuls français.

Mais elle est aussi une famille noble, de seigneur vassaux du roi de France en Normandie.

Leurs domaines se trouvaient à peu près entre Alençon et Caen.

Aujourd'hui le nom de la famille Deval a été modifié avec le temps ainsi aujourd'hui leurs descendant s'appellent : Devau, Deveaux et d'autres même si certains s'appellent encore Deval.

La famille Deval a donné les personnages suivants :
 Alexandre Deval, (1716-1771), jeune de langues, drogman de France
 Mathieu Deval, (1757-1819), jeune de langues, drogman de France
 Pierre Deval, (1758-1829), jeune de langues, drogman  et consul de France
 Antoine Jean Deval, (1763-1777), jeune de langues
 Constantin Deval, (1767-1816), jeune de langues, drogman de France
 Alexandre Constantin Deval, (1796-1839), consul de France
 Adolphe Deval, (ca 1807-1822), jeune de langues;
 Charles Deval, (1806-1862), jeune de langues, ophtalmologue.
 Comte Alexandre Deval (1335-1388) Comte Deval

En dehors de cette famille,
 Anne-Sophie Deval (1989-2006), actrice;
 Jean-Charles Deval (1994), acteur;
 Jean Deval de Guymont (1756- 1833), magistrat et homme politique français des XVIII et s;
 Pierre Deval (1897-1993), peintre.

Et comme pseudonyme,
 Abel Deval (1863-1938), acteur et directeur de théâtre ;
 Jacques Deval (1890-1972), auteur dramatique, scénariste et réalisateur, fils du précédent.

Source 
 Marie de Testa & Antoine Gautier, "Drogmans et diplomates européens auprès de la Porte ottomane", éditions ISIS, Istanbul, 2003, p. 158-163.

Homonymie de patronyme
Jeune de langues
Drogman
Consul
Diplomatie